Il doppio del Tasmanian International 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Linda Harvey-Wild e Chanda Rubin erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Harvey-Wild con Leila Meskhi e la Rubin con Kristie Boogert.

La Harvey-Wild e la Meskhi hanno perso nel 1º turno contro la Boogert e la Rubin.

La Boogert e la Rubin hanno perso nei quarti di finale contro Vickie Paynter e Nicole Pratt.

Kyōko Nagatsuka e Ai Sugiyama hanno battuto in finale 2–6, 6–4, 6–2 Manon Bollegraf e Larisa Neiland.

Teste di serie
 Manon Bollegraf /  Larisa Neiland (finale)
n/a
 Linda Harvey-Wild /  Leila Meskhi (primo turno)
 Ginger Helgeson-Nielsen /  Rachel McQuillan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 1995